Rue Guy peut désigner :
 Rue Guy, à Lyon ;
 Rue Guy, à Montréal.